4×4=12 () — пятый альбом канадского музыканта deadmau5. В мире был выпущен в продажу (кроме США) 6 декабря 2010 года компанией Virgin Records. В США альбом поступил в продажу 7 декабря 2010, компания — Ultra Records.

Список композиций

International Download Edition

International CD Edition (mixed)

International iTunes LP Edition

U.S. & Canada iTunes edition

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы Дедмауса
Альбомы Ultra Records
Альбомы Virgin Records